Acervus — рід грибів. Класифіковано у 1938 році.

Класифікація 
До роду Acervus відносять 10 видів:

Примітки

Джерела 
 Kanouse, B.B. 1938. Notes on new or unusual Michigan Discomycetes. V. Papers of the Michigan Academy of Sciences. 23:149-154 - P.149

Роди грибів